Corrado Bonfantini – politico italiano
 Giuseppe Bonfantini – politico e docente italiano
 Mario Bonfantini – scrittore e critico letterario italiano
 Istituto di istruzione superiore Giuseppe Bonfantini – istituto di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Novara

Sport 
 Agnese Bonfantini — calciatrice italiana